Indonesië
 Kesesi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kesesi (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java